Бојл има више значења:
 Бојл (Ирска)
 Округ Бојл (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Бојл (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Роберт Бојл, ирски физичар и хемичар
 Дени Бојл, енглески редитељ, продуцент и сценариста
 Сузан Бојл, шкотска певачица
 Лара Флин Бојл, ирско-америчка глумица